Příjmení Jovanović (v srbské cyrilici Јовановић) může označovat následující osoby:

 Ana Jovanović, srbská tenistka
 Anastas Jovanović (1817–1899), srbský fotograf
 Anja Jovanović, srbská gymnastka
 Arso Jovanović (1907–1948), černohorský voják a partyzán
 Biljana Jovanović (1953–1996), srbská spisovatelka
 Boris Jovanović, srbský fotbalista
 Borislav Jovanović (spisovatel), černohorský spisovatel
 Borislav Jovanović (fotbalista), srbský fotbalista
 Borivoje Jovanović-Brana (1883–1905), srbský ozbrojenec, četnik.
 Boro Jovanović (nar. 1939), bývalý jugoslávský tenista
 Boyan Jovanovic (nar. 1951), americko-srbský ekonom
 Čedomir Jovanović, (nar. 1971), srbský politik
 Đorđe Jovanović (1861–1953), srbský sochař
 Dragutin Jovanović-Lune (1892–1932), srbský ozbrojenec, četnik
 Ilija Jovanović-Pčinjski (1878–1913), srbský ozbrojenec, četnik
 Jovan Jovanović Zmaj (1833–1904), srbský básník
 Ljiljana Jovanović (1930–2012), srbská herečka
 Ljubomir Jovanović (1865–1928), srbský politik a historik
 Ljubomir S. Jovanović (1877–1913), srbský ozbrojenec, četnik
 Marko Jovanović (1978), srbský fotbalista
 Marko Jovanović (1988), srbský fotbalista
 Mihailo Jovanović (nar. 1989), srbský fotbalista
 Mihailo Jovanović (1975), srbský fotbalista
 Milan Jovanović (fotograf), srbský fotograf
 Milan Jovanović (1981), srbský fotbalista
 Milan Jovanović (1983), černohorský fotbalista
 Milan Jovanović-Batut (1847–1940), srbský lékař
 Miroje Jovanović (nar. 1987), černohorský fotbalista
 Nemanja Jovanović (nar. 1984), srbský fotbalista
 Paja Jovanović (1859–1957), srbský realistický malíř
 Sanja Jovanović (nar. 1986), chorvatský plavec
 Sara Jovanović, srbská zpěvačka žijící v Itálii.
 Slobodan Jovanović (1869–1958), srbský premiér
 Stjepan Jovanović (1828–1885), rakouský vojenský velitel
 Suzana Jovanović, srbská zpěvačka
 Toša Jovanović (1846–1893), srbský herec
 Vesna Jovanovic (nar. 1976), americko-srbská umělkyně
 Vasa Jovanović (1874–1970), právník, politik a zakladatel četnického hnutí
 Vladimir Jovanović (1833–1922), srbský politický teoretik
 Željko Jovanović (nar. 1965), chorvatský politik

Externí odkazy 
 

Srbská příjmení